Kronrod [krónrod] ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko Кронрод).

 Aleksander Semjonovič Kronrod (1921—1986), ruski matematik, računalnikar in izumitelj.
 Jakov Abramovič Kronrod, ruski ekonomist.